Pezzo capriccioso (de l’italien Pièce capricieuse), 62, est une pièce concertante pour violoncelle et orchestre de Piotr Ilitch Tchaïkovski composée en . Durée : environ 7 minutes.

Voir aussi

Articles connexes
Piotr Ilitch Tchaïkovski

Liens externes
 
 Partition gratuite pour violoncelle et orchestre

Tchaikovski Piotr Ilitch, Pezzo Cappriccioso
Pezzo Cappriccioso